Café A Brasileira é o nome de vários cafés (estabelecimentos) em Portugal: 

 Café A Brasileira (Braga)
 Café A Brasileira (Coimbra)
 Café A Brasileira (Lisboa)
 Café A Brasileira (Porto)

Desambiguação